Sten Risberg kan syfta på:

* Sten Risberg (1908–1988), svensk arkitekt
 Sten Risberg (1910–1983), svensk ingenjör